Mérida (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Yucatán
 Mérida (Yucatán), de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Yucatán
 Merida (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
 Mérida (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
 UD Mérida, een voetbalclub uit Mérida (Spanje)
 Mérida (staat), een staat van Venezuela
 Mérida (Venezuela), de hoofdstad van de staat Mérida in Venezuela
 Merida (fabrikant), fabrikant van fietsartikelen
 Merida (wielerploeg), een Nederlandse dames-wielerploeg
 Bahrein-Merida Pro Cycling Team, een Bahreinse wielerploeg
 Merida (Brave), het hoofdpersonage uit de Disneyfilm Brave

Personen 
 Francisco Mérida, een Catalaanse voetballer